Georgijevszkoje – település Oroszországban, a Kosztromai területen.
 Georgijevszkoje – település Oroszországban, a Krasznodari határterületen.